Achaia, Achaja nebo Achaea může znamenat:

 Achaia (historické území) – historické území na severu poloostrova Peloponés v Řecku
 Achaia (knížectví) – středověké křižácké knížectví na Peloponésu v Řecku
 Achaia (římská provincie) – provincie Starověkého Říma zahrnující Střední Řecko a Peloponés
 Achaia (regionální jednotka) – regionální jednotka v rámci kraje Západní Řecko (od roku 2011)
 Achaia (planetka) – planetka číslo 1150
 Achajský spolek – federace starověkých řeckých městských států